Topònims:
 Boada (Vilanova de Meià), poble de Vilanova de Meià a la Noguera
 Boada (Salamanca), municipi de la província de Salamanca a la comunitat autònoma de Castella i Lleó 
 Boada de Campos, municipi de la província de Palència a la comunitat autònoma de Castella i Lleó 
 Boada de Roa, entitat local menor a la província de Burgos, Castella la Vella 
 Boada de Villadiego, entitat local menor a la província de Burgos, Castella la Vella
 la Boada (les Preses), masia a la Garrotxa
 la Boada (la Vall de Bianya), masia a la Garrotxa

 la Boada (Amer), mas a l'oest del del nucli d'Amer (la Selva) 
 Can Boada, diversos indrets
 Casa Boada o Can Boada, bar de Tarragona conegut per la seva especialitat en entrepans
 Sant Julià de Boada, entitat de població del municipi baix-empordanès de Palau-sator
 Serra de Boada, serra al municipi d'Alòs de Balaguer (Noguera)
 Tossal de Boada, muntanya al municipi d'Alòs de Balaguer a la comarca de la Noguera
 Biografies:
 Claudio Boada Villalonga (Barcelona, 1920 - Palma, 2006), enginyer, banquer i empresari català 
 Domènec Boada i Piera (Barcelona, 1866 -1947), arquitecte 
 Helena Boada (Olesa de Montserrat, Baix Llobregat, 1988), jugadora de bàsquet catalana
 Jacint Boada i Casanoves (Terrassa, 1772 - Montserrat, 1859), mestre de capella, organista, compositor i monjo benedictí 
 Joan Boada i Masoliver (Hostalets d'en Bas, Garrotxa, 1959), polític català 
 Marc Boada Ferrer (Terrassa, 1963), divulgador científic català 
 Martí Boada i Juncà (Sant Celoni, 1949), obrer ambiental i geògraf